Ernst Versmann ist der Name folgender Personen:

* Ernst August Otto Versmann (1823–1889), deutscher Apotheker und Unternehmer
 Ernst Friedrich Versmann (1814–1873), deutscher Theologe und Geistlicher